Флаг муниципального образования Алекса́ндровское сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 6 июня 2012 года решением Совета Александровского сельского поселения № 3 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7669.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района в синем (голубом), зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле со включёнными лазоревыми узкими главой и оконечностью, сложенные в стропило лезвиями внутрь казачьи шашки в ножнах, рукоятями вверх, и поверх них — казачий кинжал, также в ножнах, рукоятью , сопровождённые поверх границы оконечности колесом водяной мельницы с двумя расходящимися в стороны пшеничными колосьями, стебли которых соприкасаются внутри ступицы».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Александровское сельское поселение расположено в степной зоне Краснодарского края, вдоль речек Кубань и Зеленчук. В составе сельского поселения восемь хуторов. Административный центр поселения — хутор Александровский.

Зелёный цвет флага аллегорически указывает на степные просторы. Зелёный цвет символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье, надежду, радость, изобилие, возрождение.

Синие полосы аллегорически указывают на основные водные артерии поселения. Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетели, чистое небо, волю, веру, честь, искренность, возвышенные устремления. Синий цвет также аллегорически указывает на основателей хуторов Александровского сельского поселения — линейных казаков, у которых данный цвет был одним из определяющих.

Композиция из сложенных казачьих шашек и кинжала составляет букву «А» — заглавную букву в наименовании Александровского сельского поселения. Казачьи шашки и кинжал символизируют отвагу, мужество и доблесть казаков.

Жёлтый цвет (золото) символизирует достаток, процветание и прочность, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения.

Строительство водяных мельниц на реке Зеленчук казаком Александровым, положило начало основанию хутора Александровского, на что аллегорически указывает изображение мельничного колеса. Колесо — символ прогресса, развития, стремления вперёд.

Изображение пшеничных колосьев указывает на то, что одним из основных занятий в поселении всегда было и остаётся выращивание хлебных злаков. Колос — символ достатка, благополучия.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением шашки
Кинжал в геральдике